Kransberg kann  stehen für:

 Kransberg, Stadtteil von Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen und ehemals selbständige Gemeinde, mit Schloss Kransberg des schon im Mittelalter erloschenen Adelsgeschlechts der Kransberg (Adelsgeschlecht)
 Kransberg (Sulzbacher Kochertal) oder auch Heerberg, 429,7 m, Umlaufberg in einer westlichen Schlinge des Kochers bei Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, mit Ruine der Burg Kranzberg und der Heerbergskirche

Siehe auch:
 Krahnberg